Gibson, angol családnév

Földrajzi helyek 
 Amerikai Egyesült Államok
 Gibson, Louisiana
 Gibson, Mississippi
 Gibson, Tennessee
 Gibson, Wisconsin

 Gibson megye, Indiana
 Gibson megye, Tennessee
 Gibson járás, Michigan

 Ausztrália
 Gibson, település
 Gibson-sivatag

Hasonló néven 
 Gibson Guitar Corporation – hangszergyártó cég
 Gibson Les Paul – elektromos gitár típus
 Gibson koktél (száraz martini koktélhagymával)
 Gibson színház 
 Gibson Appliance (Electrolux márka)
 Gibson lány 
 Gibson Golden Delicious almafajta